Metalul Reșița ist der Name folgender Sportvereine in Rumänien:

 Metalul Reșița, ein früherer Name des CSM Școlar Reșița, gegründet 1926
 CSM Metalul Reșița, gegründet 2007